Фисе́нко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Фисенко, Анатолий Степанович (1902—1982) — советский архитектор и преподаватель.
 Фисенко, Валерий Яковлевич (1942—1984) — советский футболист и тренер.
 Фисенко, Вера Кузьминична (1908—1992) — советский рабочий и партийный активист.
 
 
 Фисенко, Светлана Артуровна (род. 1984) — российская футболистка.
 Фисенко, Софья Юрьевна (род. 2002) — российская певица.

См. также